Чигтон има више значења:

 Чигтон (Уистан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чигтон (Истапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику